De TT van Assen 2019 was de achtste race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2019. De race werd verreden op 30 juni 2019 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland.

Uitslag

MotoGP

Moto2 
Iker Lecuona kreeg een tijdstraf van 3 seconden omdat hij de baan afsneed en hierbij voordeel behaalde.

Moto3 
Andrea Migno en Tom Booth-Amos kregen allebei een tijdstraf van 3 seconden omdat zij de baan afsneden en hierbij voordeel behaalden.

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2019
Wereldkampioenschap wegrace 2019